James Gordon Bennett Sr.
James Gordon Bennett Jr.